DM eller dm Forkortelsen kan betyde:

 D-Mark – den tidligere tyske valuta
 Danmarksmesterskab – inden for sport
 Dansk Magisterforening – tidligere navn på en akademisk faglig organisation, der nu blot hedder DM
 Datamile – en længdeenhed inden for radarteknik
 decimeter – et længdemål, forkortet dm
 Dungeon Master – en spilleder i rollespil
 Data management
 Depeche Mode
 DM. - tidligere forkortelse og Post-nominalgruppe for Dannebrogordenens Hæderstegn

Se også 
 dekameter – et længdemål, som tidligere forkortedes Dm (nu dam)